Missentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Missentjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Missentjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 734209-171406), sjö i Bodens kommun, 
Missentjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 734283-171398), sjö i Bodens kommun,  (6,3 ha)
Missentjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726799-165895), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,83 ha)
Missentjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726814-165878), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Missentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 724106-159623), sjö i Sorsele kommun,  (6,38 ha)
Missentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 724128-159593), sjö i Sorsele kommun, 
Missentjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn